Tribu steht für:
 Tribu (Album), Musikalbum von Sally Nyolo
 Tribu (Film), mexikanischer Kinofilm (1934)
 Seat Tribu, Automodell

La tribu steht für:
 La tribu, Originaltitel des Films Dark Line – Im Koma auf dem Weg ins Jenseits (1990)